De volgende tabel omvat de medaillespiegel van de Olympische Spelen aller tijden. De medailles van alle Zomerspelen, dus vanaf Athene 1896 tot en met Tokio 2020, en van alle Winterspelen, dus vanaf Chamonix 1924 tot en met Pyeongchang 2018, zijn hierin meegenomen. De medailles van de Spelen van 1906 zijn niet meegenomen omdat deze niet meer door het IOC worden erkend als officiële Olympische Spelen.

Toelichting 
Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles. De onderstaande tabel is gebaseerd op de medailleklassementen van de afzonderlijke Spelen, zoals dat volgt uit de IOC medailledatabase.

Het IOC kent de medailles toe aan de Nationale Olympische Comités (NOC) en elk Comité heeft zijn eigen drieletterige IOC-code. In de tabel zijn de medailles gegroepeerd per IOC-code.
Wanneer voor een NOC de code ooit is gewijzigd, terwijl het hetzelfde land betrof (zoals "HOL" en "NED" voor Nederland) zijn de medailles samengevoegd. Dit geldt ook voor een naamswijziging van een land, zoals Ceylon (code "CEY") dat tegenwoordig Sri Lanka heet (code "SRI"). Wanneer landen uiteen zijn gevallen in andere landen, dan blijven de medailles van voor de uiteenvalling toegerekend aan het historische land en worden niet verdeeld over de nieuwe landen. Zie ook de voetnoten voor deze situaties.

Aan de eerste edities mochten teams meedoen die bestonden uit sporters uit meerdere landen. Medailles die door dergelijke teams zijn gewonnen, worden door het IOC niet toegekend aan de landen waaruit de deelnemers kwamen, maar aan het "gezamenlijk team" met als IOC-code ZZX.

Medailleklassement 
Dit is de volledige medailletabel tot en met de spelen van Tokio 2020.

Cursief gedrukte landen zijn niet meer actief op de Spelen.

Landen zonder medailles 
Tot en met de Spelen van 2020 hebben 74 landen aan de Spelen meegedaan zonder ooit een medaille te winnen. Deze landen staan in de onderstaande lijst. Cursieve landen zijn landen die tegenwoordig niet meer meedoen.

Zie ook 
 Lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Winterspelen
 Lijst van succesvolste medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen

Olympische Spelen